If Beale Street Could Talk steht für:

 Originaltitel eines Romans von James Baldwin aus dem Jahr 1974, dt. Beale Street Blues (Roman)
 If Beale Street Could Talk (Film), ein auf dem Roman basierendes Filmdrama von Barry Jenkins aus dem Jahr 2018